Osoby o tym nazwisku:
 Miroslav Zajonc – słowacki saneczkarz
 Robert Zajonc – amerykański psycholog społeczny